Damernas 60 kg vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes i London i Storbritannien den 5, 6, 8 och 9 augusti. Vinnarna i semifinalerna gör upp om guldet medan förlorarna i dito tilldelas varsin bronsmedalj.

Medaljörer

Program
Tider anges i lokal tid, det vill säga västeuropeisk sommartid (UTC+1).

5 augusti 2012
14:30 – Åttondelsfinaler
6 augusti 2012
14:30 – Kvartsfinaler
8 augusti 2012
14:00 – Semifinaler
9 augusti 2012
16:45 – Final

Första omgången

Slutspel
{{8lagsslutspel
 | RD1=Kvartsfinal
 | RD2=Semifinal
 | RD3=Final
 | grupp1=
 | grupp2=

 | mål-width=20px
 | lag-width=192px

 | RD1-seed1=
 | RD1-lag1=
 | RD1-mål1= 26
 | RD1-seed2=
 | RD1-lag2=
 | RD1-mål2= 15

 | RD1-seed3=
 | RD1-lag3=
 | RD1-mål3= 8
 | RD1-seed4=
 | RD1-lag4={{flagIOCathlete|Mavzuna Tjorijeva|TJK|2012|sommar}}
 | RD1-mål4= 13

 | RD1-seed5=
 | RD1-lag5=
 | RD1-mål5= 12
 | RD1-seed6=
 | RD1-lag6=
 | RD1-mål8= 22

 | RD2-seed1=
 | RD2-lag1=
 | RD2-mål1= 17
 | RD2-seed2=
 | RD2-lag2=
 | RD2-mål2= 9

 | RD2-seed3=
 | RD2-lag3=
 | RD2-mål3= 11
 | RD2-seed4=
 | RD2-lag4=

Referenser

Boxning vid olympiska sommarspelen 2012